Taso – isola greca
Taso – personaggio mitico, figlio di Agenore
Taso – personaggio mitico, figlio di Anio